Ма́дмас:
 Мадмас (приток Вежа-Ю) — река в Архангельской области, Республике Коми.
 Мадмас (приток Уса)
 Мадмас (приток Шомвуквы)
 Мадмас (приток Яренги)
 Мадмас (приток Шиеса)
 Мадмас — посёлок в Усть-Вымском районе Республики Коми.
 Мадмас — станция Северной железной дороги в посёлке Мадмас (Республика Коми).
 Мадмас — водохранилище в Усть-Вымском районе Республики Коми.